TAI může označovat:
 Mezinárodní atomový čas (temps atomique international) 
 Tanková a automobilní inspekce
 Turkish Aerospace Industries — turecký letecký výrobce

Zkratky